Kematen in Tirol
Kematen (Zuid-Tirol)
Kematen am Innbach
Kematen an der Krems
Kematen an der Ybbs